Тополя () — село в Словакии, Снинского района, Прешовского края. Расположено на северо-востоке Словакии недалеко от границы с Польшей.

Населённые пункты Словакии